Helmold von Plesse ist der Name folgender Personen:

* Helmold von Plesse († 1186), Ministerialer und Militärführer Heinrichs des Löwen
 Helmold II. von Plesse († vor 1226), Edelherr im Gefolge Heinrichs des Löwen und Kaiser Otto IV.
 Helmold IV. von Plesse (um 1230–1268/69), Mitbesitzer der Plesse